Stechapfel steht für:

 eine Pflanzengattung aus der Familie der Nachtschattengewächse, siehe Stechäpfel
 im allgemeinen Sprachgebrauch insbesondere den Gemeinen Stechapfel (Datura stramonium)
 einen Roman der finnischen Schriftstellerin Leena Krohn

Siehe auch:

 Würzburger Stechäpfel, satirische Wochenzeitschrift des 19. Jahrhunderts